Київський процес — це історична подія та фільм:

 Київський процес — судовий процес над гітлерівськими воєнними злочинцями, що проходив у Києві в січні 1946 року.
 «Київський процес» () — ко-продукційний документальний фільм 2022 року режисера Сергія Лозниці, знятий у ко-продукції Нідерландів.